Hartstone ist der Familienname folgender Personen:

 Graham V. Hartstone (* 1944), britischer Tonmeister
 Nina Hartstone, britische Tonmeisterin